Особняк Харитоненко — здание в Москве, внутри Садового кольца, по адресу Софийская набережная, дом 14. Объект культурного наследия регионального значения.

История 

Софийская набережная, дом № 14/12, стр. 1-4,  — городская усадьба «сахарного короля» П. И. Харитоненко. Главный дом построен в 1891—1893 годах по проекту архитектора В. Г. Залесского, интерьеры — 1911, архитектор Ф. О. Шехтель, художник Ф. Фламенг.
 Здесь находилась коллекция живописи, собранная Харитоненко. После революции дом отошёл наркомату иностранных дел. Вначале здесь находилась единственная иностранная миссия в «красной» РСФСР — Датского красного креста, затем — останавливались такие видные иностранные гости, как Арманд Хаммер и Герберт Уэллс.Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, — большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной, расположенное напротив высокой кремлёвской стены…
 Начиная с 1929 года в здании располагается резиденция посла Великобритании. Находится на реконструкции.

Архитектура 
Стиль: ренессансно-барочный.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 219.

Ссылки 
 Усадьба П.И. Харитоненко, Софийская наб., д. 14 // История про то, как крестьянин трудом возвысился до дворянского звания, а в его доме останавливалась королева английская. 
 Карты Яндекс  — Особняк Харитоненко.

Харитоненко
Здания и сооружения Софийской набережной